Alto Paraíso (Bragança) — bairro do município de Bragança, estado do Pará
 Alto Paraíso (Paraná) — município do estado do Paraná
 Alto Paraíso (Rondônia) — município do estado de Rondônia
 Alto Paraíso de Goiás — município do estado de Goiás

Desambiguações de topônimos